Ромодин — русская фамилия. Известные носители:

 Ромодин, Владимир Александрович (1901—1975) — советский авиаконструктор.
 Ромодин, Денис Витальевич (род. 1980) — российский архитектурный краевед.